

Codici 
 KW – codice vettore IATA di Kelowna Flightcraft
 kw – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua cornica
 KW – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Kuwait
 KW – codice ISO 3166-2:BW di Kweneng (Botswana)
 KW – codice ISO 3166-2:CD di Kasai-Occidental (Repubblica Democratica del Congo)
 KW – codice ISO 3166-2:NG di Kwara (Nigeria)

Informatica 
 .kw – dominio di primo livello del Kuwait
 keyword - nella Search engine optimization e in biblioteconomia

Altro 
 kW – simbolo del Chilowatt
 Kw – prodotto ionico dell'acqua